Vézinin trofej godišnja je nagrada NHL-a namijenjena „najboljem vrataru sezone” prema izboru glavnih direktora svih trideset momčadi. Dijeli se od sezone 1926./27. u čast Georgesa Vézine, nezamjenjivog vratara Montréala od 1910. do prerane smrti 1926. 

Kriteriji za dodjelu ove nagrade mijenjali su se tijekom povijesti. Odlazila je najboljem vrataru sezone od 1926. do 1946. i ponovno od 1982. U razdoblju 1947. — 1981. išla je vratarima s najboljim prosjekom primljenih pogodaka. Trofej Williama Jenningsa uručuje se od 1982. vrataru s najnižim prosjekom, dakle po zastarjelom kriteriju dodjele „Vézine”.

Povijest

Georges Vézina došao je u Montréal na preporuku Joea Cattarinicha, dotadašnjeg vratara „Kanađana”. Od trenutka kad je prvi put stao na vrata pa sve do posljednje utakmice karijere četrnaest sezona poslije, Vézina nije propustio nijedan od 367 službenih dvoboja. Sedam puta u karijeri imao je najbolji prosjek primljenih golova u sezoni. Osvojio je dva Stanleyjeva kupa i općenito predvodio momčad u ranim danima profesionalnog sjevernoameričkog hokeja. Obolio je od sušice prije početka sezone 1925./26., ali simptome trpi u tišini. Odradio je prvu trećinu prve utakmice protiv „Pirata” iz Pittsburgha bez primljenog gola, a zatim kolabirao u svlačionici. Bolest mu gasi život samo četiri mjeseca poslije u dobi od 39 godina.

1926. — 1946.

Vodstvo kluba, u čijem radu sudjelovaše i bivši vratar Cattarinich, doniralo je pehar upravi NHL-a kao čin počasti preminulom Vézini. Liga i službeno pokreće novu nagradu 15. svibnja 1927. nakon sastanka u Montréalu. Prvi nagrađeni vratar bio je George Hainsworth, zamjena za Vézinu u momčadi „Kanađana”. Novine nisu bile složne oko prirode same nagrade; američke tiskovine obznanile su kako nagrada ide „najkorisnijem vrataru lige”, a kanadske da Trofej odlazi u ruke vratara s „najnižim osobnim prosjekom primljenih pogodaka”. Pošto je u kratkim ranim sezonama bilo uobičajeno da jedan vratar odradi sve utakmice kluba, nagradu je najčešće primao vratar momčadi koja je primila najmanje pogodaka. Međutim, već u prvoj sezoni uručivanja nagrade osobni prosjek osvajača Hainswortha bio je lošiji od onoga Clinta Benedicta, dok 1934. Vézinin trofej osvaja Charlie Gardiner, prvak te sezone s Chicagom, iako je vratar viceprvaka Detroita, Wilf Cude, imao bolji prosjek. 

Sve u svemu, „utrka za Vézinu” bila je popularna tema sjevernoameričkih tiskovina, pogotovo u godinama tijesnih borbi dvaju ili više vratara. Samo u tri sezone do 1946. osvajač Vézinine nagrade nije započeo svaku utakmicu: Frank Brimsek 1938./39. propustio je 5 od 48 utakmica, 1941./42. samo 1 od 48, a Bill Durnan 1944./45. 10 od 50.

 Kratice: Ut. = broj odigranih utakmica; P. = pobjeda; I. = izgubljena; P.P. = poraz u produžetku ili nakon kaznenih udaraca; % = postotak obrana; P.G. = primljeni golovi; P.P.G. = prosjek primljenih golova; SO = shutout /ˈʃʌt.aʊt/ (čitava utakmica odrađena bez primljenog gola)
 Napomena: Statistička kategorija postotka obrana pokrenuta je u sezoni 1983./84.

1947. — 1981.

Nedoumice oko osobnog i momčadskog prosjeka primljenih golova riješene su u veljači 1946. godine. NHL tada obznanjuje kako će Vézinin trofej ići momčadi koja je primila najmanje pogodaka tijekom regularne sezone, odnosno vrataru koji je započeo većinu utakmica za taj klub. Regularna sezona produžena je na 70 utakmica 1949./50. Kako su klubovi počeli koristiti dva ili više vratara tijekom sezone, postalo je relativno uobičajeno da vratar s najnižim osobnim prosjekom ne bude član kluba s najboljom obranom. 

Vodstvo NHL-a objavljuje 1965. kako je donja granica nastupa postavljena na 25 utakmica tijekom sezone. Iste godine dozvoljena je i podjela nagrade dvama vratarima. U sezoni 1973./74. nagradu prvi i zadnji put dijele vratari različitih klubova; Black Hawksi Tonyja Esposita i Flyersi Bernieja Parenta primili su 164 pogotka pa se obojica, na vratima u gotovo svim utakmicama te sezone u svojim klubovima, smatraju dobitnicima. U posljednjoj sezoni prije nove promjene kriterijâ, 1980./81., trojica Montréalovih vratara podijelila su nagradu: Sévigny (33 utakmice), Larocque (28) i Herron (25).

1982. —

NHL danas nagrađuje „Vézinom” najboljeg vratara lige po mišljenjima tridesetorice glavnih direktora klubova. Svaki direktor (general manager, GM) glasuje sustavom 5—3—1, a ukupni pobjednik obznanjuje se na službenoj dodjeli nagrada nakon doigravanja. Ovaj sustav na snazi je od sezone 1981./82. 

NHL iste godine uspostavlja trofej Williama Jenningsa, nagradu namijenjenu momčadi s najmanjim brojem primljenih pogodaka, odnosno vratarima na njihovu čelu pod uvjetom da odigraju barem 25 utakmica u sezoni. Prema tome, „Vézinom” nagrađuje se individualna kvaliteta, a „Jennings” vrednuje momčadski učinak po starim kriterijima „Vézine”.

Sezona 2004./05. otkazana je u potpunosti, a 1994./95. i 2012./13. skraćene na 48 utakmica.

Znamenitosti

 Michel Larocque, dobitnik iz 1981. (godine trojice osvajača), jedini je nastupao za dva kluba u sezoni osvajanja: 28 utakmica za Montréal pa 8 za Toronto.

Izvori

 NHL